Клешово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клешово — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Клешово — деревня в Псковском районе Псковской области.